Quiricuskirche (Quilicus, häufig auch Quiricus und Julitta) ist ein dem heiligen Quiricus geweihtes Kirchengebäude.

Frankreich:
 Kathedrale Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte in Nevers im Département Nièvre (Burgund)
 St-Cyr-Ste Julitte (Crouy-sur-Ourcq) im Département Seine-et-Marne (Île-de-France)
 St-Cyr-Ste-Julitte (Saint-Cyr-en-Arthies) im Département Val-d’Oise (Île-de-France)
 Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte in Franvillers im Département Somme (Hauts-de-France)
 St-Cyr (Lançon), Département Bouches-du-Rhône (Provence-Alpes-Côte d’Azur)
 St-Cyr-Ste-Julitte (Volnay), Département Côte-d’Or (Bourgogne-Franche-Comté)
 San Quilico de Cambia, Korsika
 San Quilico de Montilati, Korsika

Italien:
 Pfarrkirche St. Quiricius und Julitta in Tramin in der Region Trentino-Südtirol

Spanien:
 San Quirico y Santa Julita in Covaleda in der Provinz Soria (Kastilien–León)
 Ermita Sant Quirc in Durro (Vall de Boí) in der Provinz Lleida (Katalonien)
 Sant Quirze de Pedret, präromanische Kirche im mozarabischen Stil in Cercs in der Provinz Barcelona (Katalonien)

Schweiz:
 St. Julitta und St. Quiricus in Andiast, Kanton Graubünden

Zypern:
 Agios Kirikos und Iouliti (Letymvou)

Liste (Kirchen nach Patrozinium)